Tavani ima više značenja:
 Tavani (Saondrio)
 Tavani (Vičenca)